Паленсия:

 Паленсия — город в Испании, административный центр одноимённой провинции.
 Паленсия, Мигель (род. 1984) — испанский футболист, защитник клуба «Конкордия».
 Паленсия, Серхи (род. 1996) — испанский футболист.
 Паленсия, Франсиско (род. 1973) — мексиканский футболист, нападающий и полузащитник сборной Мексики.